Kordek ist der Familienname folgender Personen:

 Radzisław Kordek (* 1962), polnischer Pathologe
 Steve Kordek (1911–2012), US-amerikanischer Geschäftsmann und Designer